Арташе́с Рубе́нович Петрося́н (, 16 февраля 1952, Ереван) — армянский астрофизик, политический и государственный деятель.

Биография 
В 1969 году окончил физико-математическую школу при Ереванском государственном университете.

В 1969—1974 годах учился в Ереванском государственном университете. Получил специальность Астрофизик.

В 1974—1994 годах стажировался и работал в Бюраканской обсерватории АН Армянской ССР.

В 1980 году защитил диссертацию.

В 1994—1996 годах был директором обсерватории.

С 1989 года, как профессор, сотрудничал с астрофизическими центрами (Парижский институт астрофизики, Марсельская обсерватория, Кембриджский университет, Падовский университет, Айсаговская обсерватория (Италия), Тоутенбургская обсерватория (Германия), Потсдамский астрономический институт (Германия), Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга и др.

В 1996—1998 годах был министром образования и науки Армении.

С 1998 года преподавал на физическом факультете Ереванском государственном университете.

Членство в организациях 
 Член Международного астрономического союза (IAU), Европейского астрономического общества (EAS) и Евроазиатского астрономического общества (EAAS).

Библиография 
Автор около 100 научных работ, среди них:
 Петросян А. Р., Саакян К. А. О сверхассоциациях на концах перемычек спиральных галактик Маркаряна // Письма в Астрон. журн. 1990. № 16. C. 416—420.
 Петросян А. Р., Карапетян М. Ш. Об активных ядрах типа Syl, Sy 1.5, Sy2 и LINER // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1990. № 63. С. 48-67.
 Петросян А. Р., Саркисян А. Б., Хачикян Э. Е. О двух голубых соседях галактики Маркаряна 581 // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1989. № 61. С. 8-14.
 Петросян А. Р. Эмпирические зависимости для определения содержания кислорода и азота в областях звездообразования в галактиках // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1989. № 61. С. 15-24.
 Петросян В. М., Петросян А. Р. Туманные объекты вокруг кометарных туманностей и родственных объектов // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1986. № 58. С. 36-51.
 Петросян А. Р. Сравнение некоторых характеристик сейфертовских галактик, членов систем различной кратности // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1985. № 57. С. 3-7.
 Петросян А. Р., Саакян К. А., Хачикян Э. Е. Исследование сверхассоциаций в спиральных галактиках с ультрафиолетовым избытком // Сообщения Бюроканской обсерватории. 1984, № 55. С. 62-63.
 Петросян А. Р. К вопросу о связи сейфертовских галактик с соседними объектами // Астрофизика. 1982. № 18. С. 548—562.

Ссылки 
 

Министры образования и науки Армении
Астрофизики Армении
Астрономы по алфавиту
Астрофизики СССР
Преподаватели Ереванского государственного университета